Блантер, Михаил:
 Блантер, Михаил Евсеевич (1913—1986) — металловед, заведующий кафедрой МТ-4 Всесоюзного заочного машиностроительного института.
 Блантер, Михаил Соломонович (род. 1937) — металловед, профессор МИРЭА-Российского технологического университета.